Orașe și ani (în ) se poate referi la:

 Orașe și ani (roman) — un roman scris de Konstantin Fedin
 Orașe și ani (film din 1930) — un film din 1930, regizat de Evgheni Cerviakov
 Orașe și ani (film din 1973) — un film din 1973, regizat de Aleksandr Zarhi